Cañonero, Cañonera o Cañoneros puede referirse a diferentes términos:

Militares
 Cañonero, buque de guerra de pequeño tamaño.
 Cañonero fluvial, un tipo de cañonero adaptado para operar en ríos.
 Cañonera, tipo de embarcación ideada por el español Antonio Barceló.
 Cañonero Clase HSY 55, clase de navío diseñado por la Armada Griega.
 Cañoneros Proyecto 1204 «Shmel», un tipo de cañonero fluvial ruso.
 Porta Cañonera, las portas que abren o cierran las troneras por las que asoman y disparan los cañones de los buques.
 Cañonera, espacio de las fortificaciones donde se ubicaban los cañones.
 Diplomacia de cañonero, una estrategia de política internacional que consiste en presionar a un país menos poderoso para aceptar un tratado desigual.

Históricas
 Guerra de las Cañoneras, fue un conflicto naval entre el Reino de Dinamarca y Noruega y la Marina Real Británica durante las Guerras Napoleónicas.
 Cañonera Pilcomayo, una histórica nave de guerra.
 Cañonera Magallanes, un buque de guerra de la Armada de Chile.
 Cañonero Durango (B-01), transporte – cañonero, encargado a astilleros españoles por el gobierno de México.
 Cañonero Guanajuato, cañonero encargado por el gobierno de México en 1932 junto con otros 14 buques al gobierno de la República de España.
 Cañonero clase Álvaro de Bazán, serie de tres cañoneros construidos para la Armada Española.
 Museo Memorial Cañonero Calderón, el antiguo cañonero BAE Abdón Calderón, convertido en museo de la Armada Ecuatoriana.

Deportes
 Cañoneros de Campeche, equipo profesional de fútbol de la ciudad de San Francisco de Campeche, México.
 Fútbol Club Cañoneros Marina, es un equipo de fútbol de Milpa Alta, en la Ciudad de México.
 Norte de Santander (equipo de baloncesto) (conocido como Cañoneros de Cúcuta), club de baloncesto colombiano de la ciudad de San José de Cúcuta.
 Cañoneros de Viña del Mar, el primer equipo de football americano en Chile.

Ficticias
 Cañonero, un supervillano que aparece en los cómics estadounidenses publicados por Marvel Comics.
 Cañonera Droide, nave de combate droide al servicio de la Confederación de Sistemas Independientes en el ficticio universo de Star Wars.
 Cañonera LAAT (Low Altitude Assault Transport), o cañonera de la República, vehículo aéreo del universo de Star Wars.

Otros
 Música cañonera, un género o forma interpretativa que nace en Caracas.
 Cañonera, un tipo de tienda de campaña.
 En algunos países se utiliza el término cañonero para referirse al proyector de vídeo.

